Cawang (Lubuk Sandi), een plaats in Indonesië
Cawang (Kramat Jati), een plaats in Indonesië